En Pologne, Baczyna peut désigner : 

 Baczyna, village de la voïvodie de Lubusz,

 Baczyna, village de la voïvodie de Sainte-Croix.